Laurell är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Laurell (1868–1945), folkskollärare, frikyrkoman och sångförfattare
 Anders Laurell (1878–1959), industriman
 Anna Laurell Nash (född 1980), boxare och kemist
 Anna-Brita Laurell (1918–2000), läkare
 Axel Laurell (1839–1927), militär
 Axel Adolf Laurell (1801–1852), finländsk skolman, professor
 Carl-Bertil Laurell (1919–2001), överläkare
 Edward Laurell (1842–1926), militär
 Emanuel Laurell (1845–1931), präst
 Eva Laurell (1921–1994), konstnär
 Fredrik Laurell (1845–1905), skolman
 Gunnar Laurell, flera personer
 Gunnar Laurell (bakteriolog) (1917–1995)
 Gunnar Laurell (konstnär) (1880–1924)
 Hugo Laurell (1884–1959), överläkare, medicinsk forskare
 Inez Laurell (1877–1936), läkare
 Isabella Laurell (1921–2019), konstnär
 Johannes Laurell (1852–1933), präst och politiker
 Karl J. Laurell (1883–1957), elektroingenjör
 Pehr Laurell (1837–1906), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Signe Laurell (1873–1957), feminist
 Sven Laurell (1876–1946), ingenjör
 Thomas Laurell (född 1961), bioteknikforskare
 Yngve Laurell (1882–1975), etnograf

Laurell är även ett förnamn och artistnamn för den kanadensisk-svenska sångerskan och låtskrivaren Laurell Barker.

Svenska efternamn